

Toponyme 

 Kikuchi est une ville japonaise.
 Le district de Kikuchi est un district de la préfecture de Kumamoto au Japon

Patronyme 

 Ayaka Kikuchi (née en 1993), chanteuse et idole japonaise, membre du groupe AKB48 ;
 Ayaka Kikuchi (née en 1987), patineuse de vitesse japonaise ;
 Kan Kikuchi (1888-1948), écrivain et dramaturge japonais ;
 Kazuhito Kikuchi (né en 1977), alias KZB, musicien, compositeur et producteur de musique japonais ;
 Komaki Kikuchi, (née en 1997), escrimeuse japonaise ;
 Kosuke Kikuchi (né en 1985), footballeur japonais ;
 Masabumi Kikuchi (1939-2015), pianiste et compositeur de jazz japonais ;
 Masami Kikuchi(né en 1960), seiyū japonais ;
 Mika Kikuchi (née en 1983), actrice et seiyū japonaise ;
 Moa Kikuchi (née en 1999), alias MOAMETAL, chanteuse et idole japonaise, ex-membre du groupe Sakura Gakuin ;
 Naoya Kikuchi (né en 1984), footballeur japonais ;
 Naruyoshi Kikuchi (né en 1963), musicien, compositeur, chef de formation, écrivain et enseignant japonais ;
 Rinko Kikuchi (née en 1981), actrice japonaise ;
 Ryuho Kikuchi (né en 1996), footballeur japonais ;
 Ruriko Kikuchi, pianiste classique japonaise ;
 Shinkichi Kikuchi (né en 1967), footballeur japonais ;
 Shunkichi Kikuchi (1916-1990), photographe japonais ;
 Shunsuke Kikuchi (1931-2021), compositeur japonais ;
 Sumire Kikuchi (née en 1996), patineuse de vitesse sur piste courte japonaise ;
 Toshimi Kikuchi (né en 1973), footballeur japonais.

Autres 
 Le clan Kikuchi est une puissante famille de daimyos de Higo.

Patronyme japonais